Молодёжная сборная Литвы по хоккею с шайбой — национальная хоккейная команда, представляющая Литву на чемпионате мира среди молодёжных команд.

Результаты выступлений 
 1993 — в квалификации дивизиона C
 1995 — в дивизионе C2
 1996 — в дивизионе D
 1997 — в дивизионе D
 1998 — в дивизионе D
 1999 — 6 место в дивизионе С
 2000 — 7 место в дивизионе С
 2001 — 3 место в дивизионе D2
 2002 — 5 место во 2–м дивизионе
 2003 — 4 место во 2–м дивизионе
 2004 — 5 место во 2–м дивизионе
 2005 — 6 место во 2–м дивизионе, вылет в 3–й дивизион
 2006 — 1 место в 3–м дивизионе, выход во 2–й дивизион
 2007 — 1 место во 2–м дивизионе, выход в 1–й дивизион
 2008 — 6 место в группе A 1–го дивизиона, вылет во 2-й дивизион
 2009 — 2 место в группе B 2–го дивизиона
 2010 — 1 место в группе B 2–го дивизиона, выход в группу B 1–го дивизиона
 2011 — 6 место в группе B 1–го дивизиона, вылет в группу A 2–го дивизиона
 2012 — 2 место в группе A 2–го дивизиона
 2013 — 5 место в группе A 2–го дивизиона
 2014 — 2 место в группе A 2–го дивизиона
 2015 — 2 место в группе A 2–го дивизиона
 2016 — 2 место в группе A 2–го дивизиона
 2017 — 1 место в группе A 2–го дивизиона, выход в группу B 1–го дивизиона
 2018 — 6 место в группе B 1–го дивизиона, вылет в группу A 2–го дивизиона
 2019 — 2 место в группе A 2–го дивизиона

Текущий состав 
Состав на чемпионат мира 2019 (дивизион II, группа A)

 Главный тренер — / Алексей Никифоров
 Ассистенты тренера —  Симас Балтрунас,  Андрюс Ядкаускас
 Генеральный менеджер —  Андреюс Силинас
 Менеджер по экипировке —  Евгениюс Ранцевас
 Физиотерапевт —  Пётр Дубровский

Тренеры 
 1994—1995  Витаутас Сликас
 1996—1998  Виктор Сенин
 1998—1999  Римантас Сидаравичюс
 1999—2000  Витаутас Сликас
 2000—2002  Римантас Сидаравичюс, ассистент  Сергей Крумкач
 2002—2003  Гинтарас Арманавичюс
 2003—2004  Римантас Сидаравичюс, ассистент  Геннадий Сагайко
 2004—2005  Римантас Сидаравичюс, ассистент  Андрюс Ядкаускас
 2005—2007  Римантас Сидаравичюс, ассистент  Сергей Крумкач
 2007—2008  Римантас Сидаравичюс, ассистенты  Сергей Крумкач и  Андрюс Ядкаускас
 2008—2010  Римантас Сидаравичюс, ассистент  Даугирдас Гричюс
 2010—2011  Римантас Сидаравичюс, ассистент  Андрюс Ядкаускас
 2011—2012  Андрюс Ядкаускас, ассистент  Геннадий Хуторцов
 2012—2013  Андрюс Ядкаускас, ассистенты  Бернд Хааке и  Геннадий Хуторцов
 2013—2014  Айгарс Ципрусс, ассистент  Андрюс Ядкаускас
 2014—2015  Айгарс Ципрусс, ассистенты  Бернд Хааке и  Андрюс Ядкаускас
 2015—2016  Айгарс Ципрусс, ассистент  Миндаугас Керас
 2016—2017  Джим Сеттерс, ассистенты  Миндаугас Керас и  Бернд Хааке
 2017—2018  Миндаугас Керас, ассистенты  Кейси Фраткин и  Бернд Хааке
 2018—2019 / Алексей Никифоров, ассистенты  Симас Балтрунас и  Андрюс Ядкаускас

Примечания 

Литва
Сборная Литвы по хоккею с шайбой
Хоккей с шайбой в Литве